Фиск Джубили Сингерс () — афроамериканский ансамбль а капеллы, который состоит из студентов нэшвиллского университета . Первоначальный состав датируется 1871 годом.

Ранние годы Fisk Jubilee Singers исполняли в основном спиричуэлсы, а также некоторые песни, написанные Стивеном Фостером. В то время Fisk Jubilee Singers совершенно четко дистанцировались от прочих полупрофессиональных черных музыкантов, например, от странствующих менестрелей. Ансамбль много гастролировал как по Америке, так и по Европе, чтобы заработать деньги для своего университета.

Современный репертуар ансамбля составляют госпелы.

В 2002 году Библиотека Конгресса США удостоила запись ансамбля «Swing Low, Sweet Chariot» 1909 года включением в Национальный Регистр Музыкальных Записей.

Fisk Jubilee Singers являются соавторами современной версии известного спиричуела Go Down Moses.

Дискография 
 1968 Fisk Jubilee Singers, Word Distribution
 1997 Fisk Jubilee Singers, Vol. 1: Swing Low, Sweet Chariot, Document
 1997 Fisk University Jubilee Singers, Vol. 1, Document
 1997 Fisk University Jubilee Singers, Vol. 2, Document
 1997 Fisk University Jubilee Singers, Vol. 3, Document
 1997 Fisk University Jubilee, Vol. 2, Document
 1997 Fisk University Jubilee, Vol. 3, Document
 2003 In Bright Mansions, Curb
 2006 16 Songs of Faith, Songs of Faith

Ссылки 
 Fisk Jubilee Singers official website
 Fisk Jubilee Singers cylinder recordings, from the Cylinder Preservation and Digitization Project at the University of California, Santa Barbara Library.
 Fisk Jubilee Singers Recordings on Discogs
  Play «The Jubilee Singers», by Adrian Mitchell (Broadcast on BBC Radio 4 on 15 May 2010).
 Bio & Discography on allmusic.com

Музыкальные коллективы из Нашвилла
Хоры США
Госпел-группы
Члены Зала славы госпела
Организации, основанные в 1871 году
Появились в 1871 году в США
Награждённые Национальной медалью США в области искусств